Вустер има више значења:
 Вустер
 Округ Вустер (Масачусетс)
 Округ Вустер (Мериленд)
 Вустер (Њујорк)
 Вустер (Вермонт)
 Вустер (Масачусетс)